Gällsjötjärn kan syfta på:
Gällsjötjärnen, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun, 
Gällsjötjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn